Molly Make-Believe – romanzo del 1910 di Eleanor Hallowell Abbott
Molly Make-Believe – film del 1916 diretto da J. Searle Dawley